Молодёжная сборная Чехии по хоккею с шайбой — официальный представитель своей страны, Чехии на молодёжных международных турнирах.

Выступления на чемпионатах мира

Ссылки 
 http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Hokkej/stats/turnir_7081/club_1261163360#podval
 http://www.sports.ru/tags/2682427.html

Сборная Чехии по хоккею с шайбой